Michel Goulet peut faire référence à :
 Michel Goulet (1960-), ancien joueur de hockey sur glace québécois ; 
 Michel Goulet (1944-), sculpteur québécois.